Příjmení Kubásek nosí více různých osobností:

Josef Kubásek (* 1985) – český fotbalista, brankář
Miroslav Kubásek (biolog) – český biolog
Miroslav Kubásek (1974) – český environmentalista, informatik, vysokoškolský pedagog, aikidoka a fighter
Václav Kubásek  (1897–1964) – český filmař – herec, scenárista a režisér